Csehország
 Bartošovice, település a Nový Jičín-i járásban
 Bartošovice v Orlických horách, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban